Dpintro
Kasteel van Saint-Germain (Ain)
Kasteel van Saint-Germain (Dordogne)

Zie ook
Kasteel van Saint-Germain-Beaupré
Kasteel van Saint-Germain-de-Confolens
Kasteel van Saint-Germain-en-Laye
Kasteel van Saint-Germain-de-Livet
Kasteel van Saint-Germain-du-Salembre
Kasteel van Saint-Germain-sur-Sèves
Kasteel van Villeneuve-Saint-Germain